La Presse steht für:

 La Presse (Kanada), kanadische Tageszeitung
 La Presse (Tunesien), tunesische Tageszeitung
 La Presse (Frankreich), ehemalige französische Tageszeitung
 LaPresse (Italien), italienische Nachrichtenagentur